Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Challenge Bell 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená belgická tenistka Kirsten Flipkensová, kterou v úvodním kole vyřadila Slovinka Polona Hercogová.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená hráčka Lucie Šafářová z České republiky, která ve finále zdolala australskou turnajovou šestku Marinu Erakovicovou ve dvou sadách . Šafářová tak získala první singlový titul v sezóně a celkově pátý kariérní. V následné pondělní klasifikaci z 16. září jí na žebříčku WTA patřila 36. příčka a Erakovicové 55. místo.

Před québeckým finále obě hráčky proti sobě nastoupily k jedinému utkání ve druhém kole Australian Open 2009, které po dramatickém průběhu vyhrála Češka poměrem 9–7 v rozhodující sadě.

Nasazení hráček 
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  'Lucie Šafářová (vítězka)
  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo, skreč)
  Eugenie Bouchardová (semifinále)
  Marina Erakovicová (finále)
  Lauren Davisová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2013